Jüdische Friedhöfe in Orten namens Brüggen werden in folgenden Artikeln behandelt:

 Jüdischer Friedhof (Brüggen, Kerpen) in Brüggen, Stadtteil von Kerpen im Rhein-Erft-Kreis
 Neuer jüdischer Friedhof (Brüggen) in Brüggen im Kreis Viersen
 Alter jüdischer Friedhof (Brüggen) in Brüggen im Kreis Viersen